Volvo Car Open 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2016 z cyklu Charleston Open rozgrywany w dniach 4–10 kwietnia 2016 roku w Charleston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 753 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Stanach Zjednoczonych